Александр Николаевич Козловский:
 Козловский, Александр Николаевич (1864—1940) — генерал-майор Русской Императорской армии, военспец в РККА.
 Козловский, Александр Николаевич (род. 1973) — депутат Госдумы VII созыва.
 Козловский, Александр Николаевич (1832—1890) — учёный-агроном, профессор Горыгорецкого земледельческого института.